

Persone 
 Dino Fava Passaro – calciatore italiano
 Francesco Passaro – tennista italiano
 Nevio Passaro – cantautore e musicista tedesco di origine italiana, conosciuto semplicemente come Nevio
 Salvatore Passaro – cantante italiano, meglio conosciuto col nome d'arte di Erz
 Stefania Passaro – ex cestista e giornalista italiana

Pagine correlate 
 Passari